The Platinum Collection — сборник итальянской певицы Мины, выпущенный в 2004 году на лейбле PDU.

Об альбоме 
Сборник содержит три компакт-диска с пятидесятью тремя треками в общей сложности. На альбоме представлены самые главные хиты певицы начиная с 1968 года, ни одной песни, записанной на лейблах Italdisc (1959—1964) или Rifi (1964—1967) на альбоме нет.

Некоторые редкие песни, опубликованные ранее только на виниловых пластинках, здесь, на цифровом носителе, были опубликованы в первый раз: «Caro» (бисайд сингла «Vorrei Che Fosse Amore» 1968 года), «Dai dai domani» (бисайд «Glaube Ihr Nicht» или «Non Credere» 1969 года), «La musica è finita» (опубликована в альбоме Le più belle canzoni italiane interpretate da Mina 1968 года) и «Can’t Take My Eyes Off You» (итальянская версия впервые появилась на концертном альбоме Mina alla Bussola dal vivo, а в 2003 году Мина перезаписала английскую версию и выпустила её как отдельный сингл).

Альбом добрался до первого места в итальянском альбомом чарте, всего он пробыл в чарте 172 недели (почти год в первой двадцатке и три года суммарно). Также в 2011 году альбом получил золотую сертификацию в Италии, а в 2014 — платиновую.

В 2006 году сборник будет переиздан в лимитированном бокс-сете The Platinum Collections Special Edition вместе с продолжением данного сборника The Platinum Collection 2.

Список композиций 

 Примечание
В первой партии альбома на третьем диске (1990—2003) по ошибке была помещена версия песни «Something» 1971 года из альбома Mina вместо версии 1993 года из альбома Mina canta i Beatles, в последующих изданиях это исправили.

Чарты

Еженедельные чарты

Годовые чарты

Сертификации и продажи

Примечания

Ссылки 

Сборники Мины
Альбомы PDU
Сборники EMI Records
Сборники 2004 года
Платиновые альбомы